Мірама́р () — багатозначний термін, що може вказувати на такі статті:

 Мірамар (Буенос-Айрес) — курортне місто в аргентинській провінції Буенос-Айрес
 Мірамар (Валенсія) — іспанський муніципалітет у провінції Валенсія
 Мірамар (Веллінгтон) — район новозеландського міста Веллінгтон
 Мірамар (Гавана) — один з найбільших жилих районів кубинської столиці
 Мірамар (Герреро) — місто у мексиканському штаті Герреро
 Мірамар (Гоа) — місто в індійському штаті Гоа
 Мірамар (Гранма) — місто в кубинській провінції Гранма
 Мірамар (Гуанакасте) — костариканське місто у провінції Гуанакасте
 Мірамар (Домініканська республіка) — район Домініканської республіки
 Мірамар (Каліфорнія) — місто у графстві Сан-Матео, Каліфорнія, США
 Мірамар (Коліма) — місто у мексиканському штаті Коліма
 Мірамар (Кордова) — курортне місто в аргентинській провінції Кордова
 Мірамар (Луанда) — район ангольської столиці Луанди
 Мірамар (Малага) — район іспанського міста Малага
 Мірамар (Нижня Каліфорнія) — місто у мексиканському штаті Нижня Каліфорнія
 Мірамар (Оахака) — місто у мексиканському штаті Оахака
 Мірамар (Португалія) — місто в північній Португалії
 Мірамар (Порт-Елізабет) — район південноафриканського міста Порт-Елізабет
 Мірамар (Пуерто-Рико) — район пуерториканської столиці Сан-Хуана
 Мірамар (Пунтаренас) — костариканське місто у провінції Пунтаренас
 Мірамар (Сан-Дієго) — район американського міста Сан-Дієго (Каліфорнія)
 Мірамар (Санта-Крус-де-Тенерифе) — район іспанського міста Санта-Крус-де-Тенерифе
 Мірамар (Сонора) — місто у мексиканському штаті Сонора
 Мірамар (Табаско) — місто у мексиканському штаті Табаско
 Мірамар (Тамауліпас) — місто у Мексиці, штат Тамауліпас
 Мірамар (Флорида) — місто у графстві Бровард, Флорида, США
 Мірамар (Чіапас) — місто у мексиканському штаті Чіапас
 Мірамар (Юкатан) — місто у мексиканському штаті Юкатан
 Мірамар (роман) — роман Нагіба Махфуза
 Miramar — колумбійський поп-гурт
 Мірамар Місьйонес — уругвайський футбольний клуб
 Мірамар Рейнджерс — новозеландський футбольний клуб
 Мірамар Еспорте — бразильський футбольний клуб
 Мірамар (станція метро) — станція метро Вальпараїсо
 Мірамар (станція залізниці) — станція залізниці ім. генерала Роки в однойменному буенос-айреському місті
 Мірамар (півострів) — півострів в Новій Зеландії